Gardes bezeichnet:

 Gardez (Afghanistan), Hauptstadt der Provinz Paktia, Afghanistan
 Kloster Gardes, (Kloster Notre-Dame des Gardes), seit 1818 ein französisches Kloster der Trappistinnen in Saint-Georges-des-Gardes (Département Maine-et-Loire)
 Gardes-le-Pontaroux, Gemeinde in dem Département Charente in der Region Nouvelle-Aquitaine 
 Gardes de la prévôté, Verband in der Garde (Maison militaire du roi de France) des Königs von Frankreich
 Gardes suisses (Frankreich), aus Schweizer Soldaten gebildetes Regiment der französischen königlichen Garden
 Régiment des Gardes françaises, Infanterieregiment der königlichen Garde (Maison militaire du roi) in Frankreich
 Regiment der Gardes du Corps, Kürassierregiment in der Garde-Kavallerie der Preußischen Armee

Siehe auch:

 Gardès
 Garde (Begriffsklärung)